Richard Potter peut faire référence à:

  (1817–1892), homme d'affaires britannique, président de la Great Western Railway
 , joueur de cricket australien
  (1783–1835), magicien américain
 Richard Potter (1778–1842), homme politique radical britannique Whig
   parlementaire provincial de l'Ontario
  joueur de football canadien
  joueur de tennis, voir Barry MacKay

Voir aussi
Richard Pottier (1906–1994), réalisateur